„Delfinen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine i Svenska marinen:
 „Delfinen” – duński torpedowiec z lat 80. XIX wieku
 „Delfinen” – duński torpedowiec typu Hvalrossen z początku XX wieku
 „Delfinen” – szwedzki okręt podwodny z początku XX wieku
 „Delfinen” – szwedzki okręt podwodny typu Delfinen z lat 30. XX wieku
 „Delfinen” (S326) – duński okręt podwodny typu Delfinen z lat 50. XX wieku
 „Delfinen” – szwedzki okręt podwodny typu Draken z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy szwedzkich okrętów